Charles Tickner –  ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 Frank Tickner – atleta britannico
 George Tickner – chitarrista statunitense
 J. Ann Tickner – esperto statunitense di relazioni internazionali
 Royston Tickner – attore britannico